Aiglun és un municipi francès situat al departament dels Alps de l'Alta Provença, dins la regió de Provença-Alps-Costa Blava.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis dels Alps de l'Alta Provença